M777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм. Используется сухопутными войсками США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане (2001—2021).

История 
Весной 1987 года подразделение вооружений Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL) разработало эскизный проект сверхлегкой полевой гаубицы UFH.  В сентябре 1987 года Армия США санкционировала строительство двух прототипов для испытаний. Поскольку федеральный закон запрещает армии США закупать оружие иностранного производства , Vickers объединилась с Textron для создания этого оружия в США. Построенные прототипы, получившие название LW155,  были доставлены в США для испытаний и оценки в конце 1989 года. В 1997 году по результатам официального конкурса на лёгкую буксируемую гаубицу, которая должна была прийти на смену существующим 155-мм буксируемым гаубицам M198 (в конкурсе кроме LW155 принимала участие также лёгкая буксируемая гаубица конструкции Royal Ordnance), LW155  была объявлена ​​​​победителем. После этого решения армия США официально обозначила LW155 как XM777. Во время испытаний XM777 в 1998 году в условиях, приближенных к реальной эксплуатации, были выявлены серьёзные проблемы с усталостью металла, нестабильностью при стрельбе и повреждениями от отдачи. Эти проблемы продолжали преследовать XM777 (а позже и M777) в течение многих лет. Некоторые никогда не были полностью устранены.

В 1999 году VSEL была приобретена компанией BAE Systems, а Textron вышла из программы XM777, оставив BAE без субподрядчика в США для производства гаубицы более чем на год. К сентябрю 2000 года BAE удалось заключить субподряд с несколькими более мелкими компаниями для производства этой гаубицы, каждая из которых должна была производить различные узлы M777. Лафет должен был производиться HydroMill Inc, станины и сошники — Major Tool and Machining Inc, загрузочный лоток — Рок-Айлендский арсенал, подъемные механизмы — Wegmann, оптическая система управления огнем — Seiler Instruments and Mfg, а титановые сплавы  должна была поставлять RTI International Metals Inc. 

Несмотря на многочисленные текущие проблемы и технические проблемы с конструкцией, в ноябре 2002 года Министерство обороны США заключило с BAE контракт на 135 миллионов долларов на начало этапа низкопроизводительного начального производства (LRIP) XM777 и официально классифицировало гаубицу как M777. Контракт LRIP был на 94 гаубицы, первая из которых была готова в феврале 2003 года. В конечном итоге, несмотря на федеральный закон, 30% деталей M777 (подвеска, ходовая часть и верхняя люлька) были произведены на заводе BAE в Великобритании.

В 2003 году начались испытания новой модификации M777 — M777A1. M777A1 отличалась от базовой модели наличием бортового компьютера, системы GPS, инерциальной навигации, радиостанции, а так же трёх дисплеев: командира орудия, наводчика, и помощника наводчика. В том же году M777A1 впервые провела испытательные стрельбы снарядом Excalibur. Однако серийные экземпляры M777A1 применять Excalibur не могли.

Эксплуатационные испытания с морской пехотой США, в ходе которых четыре серийные гаубицы произвели около 12 000 артиллерийских выстрелов, были завершены в декабре 2004 г. В апреле 2005 г. BAE Systems получила контракт на полномасштабное производство 495 гаубиц M777A1 и модернизацию уже поставленных заказчику M777 до уровня M777A1. Всего было произведено 650 гаубиц M777A1.

B декабре 2005 года первые четыре гаубицы M777 были поставлены морской пехотой США канадской армии по контракту на военные продажи за границу (FMS). Системы были развернуты в Афганистане в феврале 2006 г и почти сразу приняли участие в боевых действиях у Кандагара, что стало первым боевым применением M777. 

В июне 2006 года BAE Systems представила на выставке Eurosatory самоходную версию гаубицы M777 — M777 Portee, которая была установлена на специально построенный автомобиль Supacat с колесной формулой 8×6. Однако в серийное производство M777 Portee не пошла. 

В июле 2007 года началось производство модификации M777A2. У гаубиц M777A2 было обновлено программное обеспечение для обеспечения возможности применения снарядов Excalibur и добавлен программатор Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter для использования боеприпасов Excalibur и комплектов высокоточного наведения M1156 PGK.C сентября 2010 года, спустя 7 лет после начала производства, в Армейском Депо Энистон начали проводить капитальный ремонт гаубиц M777, включая сварку повреждённых титановых деталей, в том числе лопнувших сварных швов. Для обеспечения ремонта была закуплена технология сварки титана в Институте сварки Хобарта и  построено новое здание стоимостью 750 000 долларов США . 

В 2012 году BAE Systems заключила с компанией Rockford  контракт на сумму 4,5 млн фунтов стерлингов на поставку 998 комплектов блоков управления, распределительных коробок и кабельных жгутов для использования в комплекте гидроусилителя HyPAK, облегчающего перевод гаубицы из походного в рабочее положение и обратно.

В 2014 году был заключён контракт с компанией Saft на поставку литий-ионных аккумуляторных батарей для М777, которые пришли на замену устанавливаемым до этого свинцово-кислотным аккумуляторам.

В 2016 году начались испытания орудийных стволов с хромированным каналом ствола. В 2017 году началось их серийное производство. Утверждается, что хромирование канала увеличивает срок службы ствола примерно в 1,5 раза.

По состоянию на 2018 год все гаубицы M777A1 были модернизированы до стандарта A2. Всего на этот момент на вооружении Армии и Корпуса морской пехоты США находилось около 1000 гаубиц M777.

Описание 

М777 призвана постепенно заменить в войсках гаубицу M198, которая на данный момент (2022 год) не считается устаревшей. У М777 и М198 одинаковая дальность стрельбы, но при этом М777 меньше и на 41 % легче — её масса составляет 4218 килограммов против 7150 кг у M198, что делает её самой лёгкой гаубицей подобного типа Столь небольшая для гаубицы масса достигается широким использованием в конструкции титана и потребностью в сложном и частом обслуживании.

Конструкция 
Основной элемент гаубицы M777 — артиллерийское орудие M776 калибра 155 мм с длиной ствола в 39 калибров, которое по сути является безэжекторным вариантом ствола M284, применяемого в САУ M109A6 Paladin. Орудие оснащено модифицированным дульным тормозом M199, который используется в гаубице M198. Модификация заключается в установке буксирной проушины.  Казённая часть орудия имеет винтовой затвор с гидравлическим приводом, открывающийся вертикально, чтобы обеспечить работу между трубами люльки. Так как гаубица имеет раздельное картузное (безгильзовое) заряжание, то есть снаряд и метательный заряд заряжаются раздельно, затвор снабжен обтюратором Банжа. Производная от ударно-спускового механизма M49 крепится к механизму подачи капсюля. Магазин рассчитан на 10 капсюлей (ударных трубок) M82. Также к казённой части прикреплён автоматически открывающийся загрузочный лоток для снарядов. 

Орудие M776 установлено в люльке, качающейся на поворотном верхнем станке гаубицы. Коробчатая люлька ствола конструктивно объединена с комбинированным гидропневматическим противооткатным устройством, и состоит из четырех толстостенных титановых труб, аккумулятора, двух цилиндров отдачи и уравновешивающего механизма. Верхние две трубы также играют роль резервуаров газообразного азота для балансиров уравновешивающего устройства, а нижние по совместительству являются резервуарами масла для откатников. 

Так как для разгрузки лафета применен откат орудия большой длины, а для большей устойчивости высота линии огня составляет всего 650 мм, ствол с казёнником пришлось вынести далеко вперёд относительно цапф качающейся части. Как следствие — для досылания снаряда в казенник при заряжании требуется ручной прибойник в виде длинной изогнутой штанги. Также из-за большой длины отката стрельба ведётся только с использованием длинного спускового шнура.

Подъёмный механизм люльки с орудием - типа "винт-гайка". Управление может осуществляться наводчиком, либо помощником наводчика, либо обоими одновременно. Для этого с обеих сторон верхнего станка имеются штурвалы вертикальной наводки. Основным штурвалом является левый. Привод от него на подъёмный механизм идёт через редуктор штурвала, затем через телескопический приводной вал и угловой редуктор. Правый штурвал соединён с левым через систему шестерен и валов. Максимальный угол подъёма люльки с орудием составляет 71о, минимальный: -3о (минус три градуса). 

Поворотный верхний станок через вертикальный шкворень соединён с лафетом — опорной плитой, в боевом положении (перед стрельбой) устанавливаемой на грунт. В задней части опорная плита имеет зубчатый сектор, который, взаимодействуя с установленным на верхнем станке зубчатым редуктором, приводимым в действие штурвалом горизонтальной наводки, обеспечивает возможность поворота орудия относительно лафета на 23о вправо и влево. Также к плите через шкворни присоединены четыре станины. Две задние станины имеют сошники — «лопаты» для закрепления на грунте. Лопаты самозакапываются при первом выстреле орудия, но небольшие углубления под них всё же необходимо выкапывать. Между пятками лопат и лафетом установлены демпферы для предотвращения удара при самозакапывании. На двух передних станинах размещен колёсный ход ​​на гидропневматической подвеске с поворотным кулаком. Каждое колесо может подниматься и опускаться при помощи персонального ручного гидравлического домкрата. Колёса имеют дисковые тормоза. На армейских гаубицах шины колёс имеют вставки Run-Flat, позволяющие ехать даже на спущенных колёсах. Корпус морской пехоты от системы Run-Flat отказался в целях уменьшения веса. В результате M777 морской пехоты весят примерно на 50 кг меньше армейских.

Гидравлический привод полуавтоматики затвора, приводы лотка, люльки и тормозов колес составляют единую гидросистему.

В базовой версии M777 имела только оптический прицел для стрельбы прямой наводкой и панораму для работы с закрытых позиций.

Версии M777А1 и M777А2 оснащены цифровой компьютеризованной системой управления огнём Towed Artillery Digitization, упрощающей процесс наведения на цель. Система обеспечивает определение местоположения орудия, наведение, навигацию, и цифровую связь.

Большинство элементов системы сосредоточены в двух сборках: верхняя сборка (англ:Top Cradle Electronics Assembly (TCEA)), расположенная в металлическом контейнере CLE (англ: Communications/Location Enclosure) сверху слева на люльке, и нижняя сборка (англ: Under Cradle Electronics Assembly (UCEA)), расположенная на амортизированном поддоне под люлькой.

 Нижняя сборка: слева закреплены две аккумуляторные батареи, обеспечивающие электросистему гаубицы питанием. Справа находятся стабилизатор-зарядное устройство (англ: Power Conditioning and Control Module (PCCM)) и бортовой компьютер (англ: Mission Computer (MSC)). К бортовому компьютеру подключены дисплеи наводчика и помощника наводчика (англ: Gunner’s Display (GND), Asst Gunner’s Assistantt Gunner’s Display (AGD)), находящиеся на их рабочих местах, и дисплей командира орудия (Chief of Section Display (CSD)), подключающийся длинным кабелем к разъёму слева на орудии.
С 2014 года PCCM, у которого при эксплуатации М777 в Афганистане были выявлены проблемы, заменяется на более совершенную версию - I-PCCM. I-PCCM также совместим с литий-ионными батареями..
Также с 2014 года вместо свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на гаубицы начали устанавливать литий-ионные аккумуляторы VL43EFe с напряжением 28 Вольт и ёмкостью 80 Ампер-часов производства компании Saft. Они питают систему управления огнём M777 постоянным током 10-20 ампер, а также энергоснабжают комплект гидроусилителя HyPak 120 амперами в течение 30-секундных периодов пиковой нагрузки.
 Верхняя сборка: в контейнере CLE находятся: GPS-приёмник (англ: Defense Advance GPS Receiver (DAGR)), Радиостанция (RTA) с блоком питания (RPS) и антенной (PLA), и, у M777А2 - Platform Integration Kit (PIK) - блок для подключения индукционного программатора взрывателей Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter (EPIAFS), которым программируются снаряды Excalibur, комплекты высокоточного наведения M1156 PGK и обычные взрыватели с индукционным программированием.

Также справа сверху на люльке закреплён инерциальный навигатор (INU) Honeywell High-GTALIN с лазерным гироскопом и акселерометрами Q-Flex. К навигатору подключен датчик, измеряющий частоту вращения левого колеса (англ: Vehicle Motion Sensor (VMS)).
C 2014 года в система дополнена датчиком измерения начальной скорости снаряда (MVSS), совместно с обновлением программного обеспечения под него, которое добавляет СУО гаубицы возможность бортовых баллистических вычислений. MVSS будет обеспечивать измерения начальной скорости снаряда в режиме реального времени, которые будут использоваться для баллистических расчетов

Транспортировка и боевое применение 
Основная ценность сниженного веса M777 заключалась в том, чтобы орудие можно было легко перевозить транспортными средствами, которые не могли справиться с M198, но на практике для его перевозки в полевых условиях фактически используются только тяжёлые вертолёты и грузовые автомобили 6x6. Заявленная транспортабельность HMMWV и вертолетами класса UH-60 используется очень редко. Это связано с правилами техники безопасности и постепенным увеличением веса M777 с момента её первых полевых испытаний. M777 обычно перебрасываются по воздуху на внешней подвеске CH-47 Chinook , CH-53E Super Stallion или V-22 Osprey. 

Гаубица имеет высокие оперативные возможности: время развертывания составляет 6 минут, опытный расчет может сделать около 5 выстрелов в минуту. Штатный расчёт орудия (гаубичная секция) составляет 9 человек +1 водитель, а минимально необходимый для стрельбы расчёт составляет 5 человек, при значительном снижении скорострельности

 Командир секции (англ: section chief) осуществляет общее руководство
 Наводчик (стрелок) (англ: gunner) производит вертикальную и горизонтальную наводку
 Помощник наводчика (англ: assistant gunner) помогает стрелку производить вертикальную наводку, открывает/закрывает затвор, устанавливает и меняет капсюль, стреляет из гаубицы.
 Регистратор (англ:recorder) сообщает наводчикам установки вертикальной и горизонтальной наводки, а также дает канонирам указание, какой снаряд и метательный заряд заряжать.
 Канониры (англ: cannoneers 1-5) пять человек. Отвечают за распаковку снарядов, снаряжение их взрывателями, поднос снарядов к орудию, втрамбовывание снаряда ведущим пояском в нарезы ствола, распаковку и поднос метательных зарядов, чистку ствола.

Боеприпасы 
Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами «Экскалибур» (Excalibur), дальность эффективной стрельбы которыми, в зависимости от модификации снаряда, превышает 40 километров, а круговое вероятное отклонение от цели составляет 10 метров. С помощью специальных снарядов может поражать цели на дальних дистанциях с низким круговым отклонением. Отмечается что М777 с комплексом TAD управления огнём DGMS имеет лучшую дальность и точность, по сравнению с 2А65.

Увеличенный калибр облегчает разработку специальных боеприпасов. В арсенале НАТО имеются десятки видов снарядов для М777, в том числе снабжённые радарными взрывателями, позволяющие поражать живую силу на площади около гектара. Применяются также взрыватели замедленного действия, предназначенные для поражения бункеров, блиндажей и других подземных сооружений.

Особым преимуществом M777 является совместимость с управляемыми снарядами: M712 Copperhead с лазерным наведением и M982 Excalibur с GPS и инерциальным наведением.
 Стоимость боеприпасов
 Стоимость фугасного снаряда — $150

Характеристики 

ТТХ M777:
 Размеры
 Длина: в транспортном положении - 9 738 мм; в боевом положении - 10 477 мм
 Ширина: в транспортном положении - 2 589 мм; в боевом положении - 4 340 мм
 Высота: в транспортном положении - 2 687 мм; в боевом положении - 2 011 мм (при прямой наводке)
 Дальнобойность
 Максимальная снарядом M795: 22,5 км с КВО 139 метров
 Максимальная активно-реактивным снарядом M549A1: 30,1 км с КВО 267 метров
 Максимальная снарядом Экскалибур: 40 км с КВО 4 метра
 Минимальная снарядом М107 и зарядом M3A1: 3,7 км. 
 Скорострельность
 Интенсивная: четыре выстрела в минуту на срок до двух минут
 Стандартная: два выстрела в минуту с контролем датчика нагрева ствола.
 Развёртывание
 Развёртывание: менее трёх минут
 Свёртывание: менее двух минут
 Ограничения наводки по вертикали
 Максимум: 71о
 Минимум: -3о (минус три градуса)
 Ограничения наводки по горизонтали
 23о вправо и влево
 Ресурс ствола
 2650 выстрелов 
 Ресурс затвора
 5300 выстрелов
 Буксировка
 Максимальная скорость буксирования: 88 км/ч
 Скорость по пересечённой местности: 24 км/ч
 Транспортировка:
 Тягачи: MTVR, FMTV, M800 и M900 5-тонные грузовики, а также любые 2,5-тонные грузовики.
 Самолёты: C130, C141, C17, C5
 Вертолёты: CH53E, CH47D, MV22, C-130

Варианты 

 M777 — с наведением только по оптическим приборам. Все системы M777 (94 шт) модернизированы сначала до версии M777A1, а затем до версии M777A2.
 M777A1 —  установлена система управления огнём Towed Artillery Digitization. Все системы M777A1 (650 шт) модернизированы до версии M777A2.
 M777A2 — обновлено программное обеспечение и добавлен Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter для обеспечения возможности использования боеприпасов «Экскалибур» и комплектов высокоточного наведения M1156.
 M777ER — экспериментальная версия с удлинённым стволом 52 калибра (+1,8 м) и с увеличенным весом (+450 кг). Дальность стрельбы увеличена до 70 км. Модернизация также включает в себя активно-реактивный снаряд XM1113 и заряд XM654, автомат заряжания и новую систему управления огнём. Модификация призвана сделать артиллерию США более универсальной, переориентировав её с узкой сферы войн низкой интенсивности на войну с любым противником, в том числе технологически развитым.
 M777C1 - M777 с  цифровой системой управления огнем Digital Gun Management System (DGMS), производства Leonardo MW. Состоит на вооружении армии Канады.  Было 37 шт, 4 переданы в Украину.                                   DGMS (Канада). Аналогичная система наведения будет установлена на M777 совместного производства BAE Systems и Mahindra для вооруженных сил Индии (контракт на 145 шт)

Производство 
Гаубица производится подразделением Global Combat Systems компании BAE Systems. Управление контрактом, а также производство и сборка титановых конструкций и связанных с ними компонентов отдачи базируется в Барроу-ин-Фернесс в Великобритании. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в Хаттисберге, штат Миссисипи, США, при этом в гаубице используются около 70 процентов деталей американского производства. Например, ствол орудия  изготавливает Уотервлитский арсенал, прицельную оптику — Seiler Instruments and Mfg, механизм подачи капсюлей - Triumph Actuation Systems, демпферы лопат - Taylor Devices

Боевое применение 
Гаубицы использовались ВС США в вооружённых конфликтах в Афганистане, Ираке, а также в операции «Непоколебимая решимость» против «Исламского государства» в Сирии и Ираке.

По сообщениям The Washington Post, некоторое количество M777 с боеприпасами с GPS-наведением использовалось для огневой поддержки 1-го батальона 4-го полка морской пехоты США (4th Marine Regiment), размещавшегося на подступах к городу Ракка во время боёв в его окрестностях в 2017 году.

Украина 

Гаубицы поставляются в Вооружённые силы Украины в рамках иностранной помощи в ходе вторжения России на Украину. Начиная с 4 мая 2022 года, состоят на вооружении и активно используются Вооружёнными силами Украины, в том числе с применением активно-реактивных снарядов M549, обеспечивающих стрельбу по целям на дальности до 30 км.

Отмечается высокая эффективность использования гаубиц, в частности медийное освещение получил обстрел российских понтонных мостов при попытках форсирования Северского Донца.

Гаубицы M777, поставленные Украине из США, не имели цифровой системы управления огнём и не могли использовать снаряды Excalibur— эксперты видят причину этого в том, что США опасались захвата этих систем Россией. Однако 8 сентября было решено начать такие поставки. При этом сообщается, что Канада поставила Украине снаряды Excalibur и четыре гаубицы M777A2, оснащённые последними обновлениями оборудования и программ, необходимыми для стрельбы этими снарядами. Канада в июне 2022 года обязалась поставить Украине 10 сменных стволов для гаубиц M777 вместо изношенных, что следует производить после выполнения 2500 выстрелов.

Зафиксирован ускоренный износ стволов - четыре замены ствола на 6 000 выстрелов говорят о том, что ресурс ствола составляет в лучшем случае 1 500 выстрелов вместо заявленных 2 500.  Также зафиксированы случаи разрыва ствола и поломки других частей и механизмов гаубиц. Для ремонта повреждений создана ремонтная база в Польше.

Потери 
Фото- и видеоданными по состоянию на 24 февраля 2022 года подтверждены 43 эпизода уничтожения либо повреждения гаубиц M777.

Оценки экспертов 

18 мая Минобороны России опубликовало видео, на котором, по мнению экспертов, российский беспилотник Куб-БЛА атакует орудие М777 Вооружённых сил Украины. По мнению Себастьяна Роблина, опубликованному на аналитическом ресурсе 19FortyFive, этот случай показывает, что применение против М777 маломощных барражирующих боеприпасов, таких, как Куб-БЛА и Switchblade-300, является неэффективным даже в случае прямого попадания.

Украинские военнослужащие отмечают, что гаубица очень мобильная и способна вести огонь на большую дистанцию, но слабым местом в их использовании является подготовка расчётов, которая проходила в Германии и длилась всего неделю: одну группу солдат учили стрелять из гаубицы, а другую обслуживать её.

Использование войсками Украины гаубиц M777 проявило их ранее известные особенности применения и сложности обслуживания. Для компенсации облегчённой конструкции M777 требуется большое количество дополнительных дорогих механизмов и приборов, правильная эксплуатация опытными расчётами и регулярная тонкая настройка обслуживающим личным составом. Недопустим перегрев ствола и механизмов М777 от слишком частой стрельбы, смену изношенного ствола следует производить после выполнения 2500 выстрелов.

Страны-эксплуатанты 
 : 54 M777A2
 
 : 41 M777A2 на 2022 год; в 2017 году был заключён контракт на поставку 145 гаубиц
 : 37 M777
 : в 2011 году закуплено 36 M777A2
 :
 Армия: 518 M777A2
 Морская пехота: 481 M777A2
  — 132 M777A2 на 2023 год

Галерея

См. также 
 2А65 «Мста-Б»
 2А61 «Пат-Б»
 AH4

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 LW155 Sample Data Collection
 Global Security
 Canadian American Strategic Review
 37 additional M777 for Canadian Forces

Артиллерия калибра 155 мм
Артиллерия Великобритании
Военная продукция BAE Systems